Espiga (inflorescència), conjunt de grans disposats al llarg d'un eix o un tipus d'inflorescència racemosa, simple de flors sèssils 
 Espiga o Spica, estrella de la constel·lació de Verge
 José de Espiga y Gadea (1758 - 1824), eclesiàstic i jurista castellà
 Espiga d'Or, guardó que s'atorga a la Setmana Internacional de Cinema de Valladolid
 Espiga (1934) revista mensual, de temàtica religiosa, publicada a Tarragona entre 1934 i 1935.